Томи Хас је освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6-3, 6-7(4-7), 6-1.

Носиоци 

  Роџер Федерер (повукао се пре почетка турнира)
  Новак Ђоковић (финалиста)
  Фернандо Вердаско (прво коло)
  Жо-Вилфрид Цонга (друго коло)

<li> Томаш Бердих (друго коло)
<li> Дмитриј Турсунов (друго коло)
<li> Јирген Мелцер (четвртфинале)
<li> Рајнер Шитлер (друго коло)

Жреб

Финала

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Халеа – појединачно
Тенис 2009.